

Spiclypeus est un genre éteint  de dinosaures herbivores cératopsiens du Crétacé supérieur. Il est connu à partir de restes fossiles découverts dans le Montana, dans la formation géologique de Judith River, datée de la fin du Campanien (environ 76 millions d'années).

Découverte 
Le spécimen type, répertorié sous le numéro , a été découvert en 2005 par un paléontologue amateur, Bill Shipp, dans des couches d'argilites déposées par une rivière appartenant à la formation de Judith River, près de Winifred, localité du comté de Fergus dans le Montana. Les ossements dégagés, la moitié du crâne et des parties de membres, de la colonne vertébrale et du bassin, ont été acquis par le Musée canadien de la nature. L'étude de ces restes fossiles a amené  et ses collègues à les considérer comme appartenant à une nouvelle espèce de dinosaures à cornes, Spiclypeus shipporum, nommée et décrite en 2016.

Étymologie 
Le nom générique Spiclypeus signifie « bouclier à épines » en raison des excroissances osseuses de la collerette typique des dinosaures de la famille des Ceratopsidae. L'épithète spécifique shipporum rend hommage à la famille de l'inventeur du spécimen type.

Description 
Spiclypeus a une longueur estimée à 4,5-6 mètres et un poids d'environ trois à quatre tonnes.

Spiclypeus est unique parmi les Chasmosaurinae en ayant un contact de l'os nasal plissé sur la surface latérale de la projection arrière du prémaxillaire. Spiclypeus est également unique par la combinaison de cornes de la cavité oculaire qui se projettent vers le haut et latéralement, les six épipariétales (cornes de la collerette) qui sont fusionnées à leur base, les deux premières paires d'épipariétales qui s'enroulent sur la surface de la collerette sur sa face avant, et la troisième paire d'épipariétales qui pointe vers l'arrière et vers la ligne médiane de la collerette.

Parmi les autres Chasmosaurinae de la Formation de Judith River, Spiclypeus peut être directement distingué de Judiceratops, Medusaceratops et Mercuriceratops. Cependant, il est morphologiquement similaire à l'espèce douteuse, parmi les cératopsidés, Ceratops montanus, de la Formation de Judith River et à l'espèce douteuse des chasmosaurinés Pentaceratops aquilonius de la Formation de Dinosaur Park (située juste au-dessus de la frontière Canada-États-Unis et d'âge proche) et en fait, les trois pourraient représenter une seule espèce, ce qui ne peut pas être testé de façon concluante en raison de la nature fragmentaire des spécimens types de ces espèces.

Classification 
L'étude phylogénétique réalisée par Mallon  en 2016 lors de la description de Spiclypeus positionne le genre dans la sous-famille des Chasmosaurinae et, au sein de celle-ci, dans la branche Chasmosaurus et non celle des Triceratopsini. Ceci est résumé dans le cladogramme suivant :

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes 

 Liste de dinosaures

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Ceratopsinae
Dinosaure d'Amérique du Nord
Dinosaure du Crétacé supérieur
Formation de Judith River
Taxon fossile décrit en 2016